Jorge Benítez (1942) – calciatore peruviano naturalizzato statunitense
Jorge Benítez (1950) – calciatore e allenatore argentino
Jorge Benítez - allenatore argentino
Jorge Daniel Benítez (1992) – calciatore paraguaiano